Chancellor signifie chancelier en anglais.

Toponyme 

 Chancellor, hameau du comté de Wheatland, situé dans la province canadienne d'Alberta.
 Chancellor,  municipalité américaine située dans le comté de Turner, dans l'État du Dakota du Sud.

Patronyme 

 Betty Chancellor (1910-1984), actrice irlandaise.
 Christopher Chancellor (1904-1989), journaliste anglais et administrateur de sociétés, directeur général de l'agence de presse Reuters de 1944 à 1959.
 John Chancellor (1870-1952), lieutenant-colonel britannique, haut commissaire de Palestine mandataire.
 Justin Chancellor (1971-), bassiste anglais, du groupe Tool.
 Kam Chancellor (1988-), joueur américain de football américain. 
 Richard Chancellor (vers 1521-1556), navigateur et explorateur anglais.
 Serena M. Auñón-Chancellor (1976-), astronaute, médecin et ingénieur américaine.
 Van Chancellor (1943-), entraîneur américain de basket-ball.

Pseudonyme 
 John Chancellor (1900-1971), auteur britannique de romans policiers.

Personnages 
 Chance Chancellor, personnage du feuilleton télévisé Les Feux de l'amour.
 Katherine Chancellor, personnage du feuilleton télévisé Les Feux de l'amour.

Littérature 
 Le Chancellor, roman d'aventures de Jules Verne (1874).
 Le Manuscrit Chancellor, roman d'espionnage de Robert Ludlum (1977).

Autres 
 Le Chancellor, cépage de cuve français de raisins noirs.

Voir aussi